Gran Premi de Luxemburg de Motocròs 125cc, celebrat el 1984
 Gran Premi de Luxemburg de Motocròs 250cc, celebrat fins al 2000
 Gran Premi de Luxemburg de Motocròs 500cc, celebrat fins al 2000
 Gran Premi de Luxemburg de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat el 2000